DDE – akronim słów:
 Dynamic Data Exchange – dynamiczna wymiana danych
 Direct Data Entry – bezpośrednie wprowadzanie danych
 dichlorodifenylodichloroetylen